Le nom Uhlman est un nom d'origine allemande qui peut désigner :
 Diana Uhlman (1912-1999), née Croft, galeriste d'art britannique ;
 Fred Uhlman (1901-1985), peintre et écrivain allemand naturalisé britannique ;
 Wesley Uhlman (1935-), homme politique américain ;